Kovatchitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ковачица) :
Kovatchitsa, village bulgare de l'obchtina de Lom, situé dans l'oblast de Montana ;
en serbe (le nom étant écrit Ковачица) :
Kovatchitsa, translittération alternative du nom Kovačica, qui désigne une ville serbe de Voïvodine.